Plympton ist der Familienname von:
 Bill Plympton (* 1946), US-amerikanischer Trickfilmzeichner und -regisseur

Plympton ist der Name folgender Ortschaften:
 Plympton (Devon), ein Stadtteil von Plymouth
 Plympton (Australien), ein Vorort von Adelaide
 Plympton (Massachusetts), Stadt im Plymouth County (Massachusetts)
 Plympton (Ontario)

Siehe auch:
 Plimpton